Río Arenales kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Río Arias, vattendrag, Salta, 
 Río Arenales (vattendrag i Argentina), Salta, 

Robotskapade Argentinaförgreningar